Yamparáez (provincie), een provincie in Bolivia
 Yamparáez (gemeente), een gemeente in Bolivia
 Yamparáez (plaats), plaats in de gelijknamige gemeente